Cinéma et télévision
 The Living and the Dead (B'Zehutham) est un documentaire israélien réalisé par Haim Callev en 1979.
 The Living and the Dead est un film britannique réalisé par Simon Rumley en 2006.
 The Living and the Dead (Zivi i mrtvi) est un film croate réalisé par Kristijan Milic en 2007.

Littérature
 The Living and the Dead est le titre original du roman Des morts et des vivants, écrit par Patrick White et publié en 1941.